Diospyros megasepala är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av John Gilbert Baker. Diospyros megasepala ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
megasepala